Чемпионат мира по сноубордингу 1996 года — 1-й в истории чемпионат мира, прошедший со 24 по 28 января 1996 года в австрийском Лиенце. Было разыграно 6 комплектов наград — мужчины и женщины выявили сильнейших в хафпайпе, параллельном слаломе и гигантском слаломе.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS

Спорт в Австрии в 1996 году
Чемпионаты мира в Австрии
Чемпионаты мира по сноуборду
Сноуборд в Австрии
Январь 1996 года